Alfons, princ z Asturie, úplným jménem Alfons Pius Kristian Eduard František Vilém Karel Jindřich Evžen Ferdinand Antonín Benedikt Bourbonský z Battenbergu (španělsky Alfonso Pio Cristino Eduardo Francisco Guillermo Carlos Enrique Eugenio Fernando Antonio Venancio Borbón y Battenberg (Madrid, 10. května 1907 – Miami, Miami-Dade County, Florida, 6. září 1938), byl korunní princ (infant) Španělska a legitimní následník španělského trůnu v letech 1907–1931.

Biografie 
Alfons byl nejstarším potomkem tehdejšího vládnoucího španělského krále Alfonse XIII. a jeho manželky Viktorie Evženie z Battenbergu. Zdědil genetickou anomálii, hemofílii, z matčiny strany. Jeho prababičkou byla anglická královna Viktorie Britská.

Byl 1120. rytířem Řádu zlatého rouna ve Španělsku od roku 1907.

Jeho otec Alfons XIII. čelil narůstajícím politickým problémům v zemi, jež vyústily ve vyhlášení republiky ve Španělsku roku 1931 a panovník byl nucen odstoupit. Královská rodina odešla do exilu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Anjou
Asturijská knížata
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Pohřbení v Escorialu
Narození v roce 1907
Úmrtí v roce 1938
Úmrtí 6. září
Muži
Narození 10. května
Narození v Madridu